Пе́тцольд ( или , ) — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Петцольд, Август-Вильгельм Фридрихович (1823—1891) — архитектор, академик и профессор Императорской Академии художеств.
 Петцольд, Александр (1810—1889) — российский и немецкий учёный-агроном.
 Петцольд, Альфонс (1882—1923) — австрийский писатель, поэт.
 Петцольд, Барбара (род. 1955) — восточногерманская лыжница, двукратная олимпийская чемпионка.
 Петцольд, Дмитрий Андреевич (род. 1983) — немецкий хоккеист российского происхождения.
 Петцольд, Конрад (1930—1999) — немецкий кинорежиссёр и сценарист.
 Петцольд, Кристиан (род. 1960) — немецкий кинорежиссёр.
 Петцольд, Курт (1930—2016) — немецкий историк-марксист.
 Петцольд, Христиан (1677—1733) — немецкий композитор и органист.
 Петцольд, Чарльз (род. 1953) — программист, автор технической литературы по компьютерной тематике.

См. также 
 Петцольдт